Mark Letestu (né le  à Elk Point dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 

Le , il est échangé aux Blue Jackets de Columbus en retour d'un choix de quatrième tour en 2012.

Le , il signe un contrat de 3 ans pour un montant de 5,4 millions de dollars avec les Oilers d'Edmonton.

Le , il est échangé aux Predators de Nashville conte Pontus Åberg avant d'être aussitôt échangé aux Blue Jackets de Columbus contre un choix de quatrième tour en 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 || Pontiacs de Bonnyville || LHJA || 11 || 7 || 1 || 8 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2003-2004 || Pontiacs de Bonnyville || LHJA || 58 || 22 || 27 || 49 || 24 || - || - || - || - || - 
|- 
| 2004-2005 || Pontiacs de Bonnyville || LHJA || 63 || 39 || 47 || 86 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Pontiacs de Bonnyville || LHJA || 58 || 55 || 50 || 105 || 59 || - || - || - || - || -
|- 
| 2006-2007 || Broncos de Western Michigan || NCAA || 37 || 24 || 22 || 46 || 14 || - || - || - || - || -
|- 
| 2006-2007 ||  Penguins de Wilkes-Barre/Scranton|| LAH || 3 || 0 || 0 || 0 ||0  || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2007-2008 || Nailers de Wheeling || ECHL || 3 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
| 2007-2008 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 52 || 6 || 12 || 18 || 28 || 12 || 0 || 3 || 3 || 0
|- 
| 2008-2009 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 73 || 24 || 37 || 61 || 6 || 12 || 2 || 8 || 10 || 4
|-
| 2009-2010 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 63 || 21 || 34 || 55 || 21 || 4 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2009-2010 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 10 || 1 || 0 || 1 || 2 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2010-2011 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 64 || 14 || 13 || 27 || 21 || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2011-2012 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 11 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 51 || 11 || 13 || 24 || 6 || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Almtuna IS || Allsvenskan || 7|| 4|| 0|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 46 || 13 || 14 || 27 || 10 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 82 || 12 || 22 || 34 || 20 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2014-2015 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 54 || 7 || 6 || 13 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Oilers d'Edmonton || LNH || 82 || 10 || 15 || 25 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Oilers d'Edmonton || LNH || 78 || 16 || 19 || 35 || 17 || 13 || 5 || 6 || 11 || 2
|-
| 2017-2018 || Oilers d'Edmonton || LNH || 60 || 8 || 11 || 19 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 20 || 1 || 3 || 4 || 0 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Monsters de Cleveland || LAH || 64 || 21 || 29 || 50 || 16 || 8 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
| 2019-2020 || Jets de Winnipeg || LNH ||7 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-

| 567 || 93 || 117 || 210 || 90 || 36 || 6 || 9 || 15 || 2

Trophées et honneurs personnels 
 2010-2011 : meilleur «  » des Penguins de Pittsburgh (trophée interne des Penguins).

Références 

Naissance en février 1985
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Broncos de Western Michigan
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du Almtuna IS
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur des Jets de Winnipeg